

Атлантик-Сіті — місто, штат Нью-Джерсі
 Атлантик-Сіті — переписна місцевість, штат Вайомінг

Інше 

 Атлантик-Сіті (фільм)
 Атлантик-Сіті (мюзикл)
 Атлантик-Сіті (пісня)

Див. також 
 Атлантик